Dead by Daylight () — асимметричная многопользовательская компьютерная игра в жанре survival horror с видом от первого и третьего лица, разработанная канадской студией Behaviour Interactive и впервые выпущенная для Windows в 2016 году. В последующие годы игра была портирована на игровые приставки PlayStation 4, Xbox One; осенью 2019 года состоялся выход игры для Nintendo Switch; весной 2020 года игра была выпущена на Android и iOS.

В игре, вдохновлённой темами и образами киножанра слэшеров, команда от одного до четырёх игроков-«выживших» противостоит на ограниченной карте пятому игроку-«убийце»; выжившие безоружны и не могут сражаться с убийцей — они должны прятаться, убегать и помогать друг другу. Выжившие выигрывают матч, если им удастся открыть выходы с карты и благополучно покинуть её, убийца — если ему удастся поймать всех выживших и повесить их на крюки, принеся в жертву зловещей «Сущности». Dead by Daylight предоставляет игрокам на выбор ряд тематических карт и убийц, различающихся уникальными способностями.

Непосредственно после выпуска Dead by Daylight получила посредственные оценки критики: обозреватели считали игру оригинальной и атмосферной, но критиковали многочисленные технические ошибки, непродуманность механик сетевой игры и однообразие геймплея. На протяжении последующих лет студия Behaviour Interactive улучшала и дополняла игру, и ей удалось добиться коммерческого успеха — на 2019 год было продано свыше 5 миллионов копий. Помимо ряда оригинальных, созданных специально для Dead by Daylight персонажей и карт, для игры выпускались загружаемые дополнения с лицензированными персонажами и местностями из различных фильмов ужасов, таких, как «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой», «Кошмар на улице Вязов», «Крик», «Восставший из ада» или «Пила».

Игровой процесс 
Группа выживших из четырёх человек и убийца появляется на случайной локации (если не была выбрана иная с помощью игровых подношений). Убийца и выжившие всегда появляются далеко друг от друга. Целью выживших является нахождение и починка пяти генераторов и последующий побег за пределы карты (через одни из двух ворот или через люк, который открывается, если жертва остаётся одна). Во время починки генераторов время от времени возникает мини-игра с проверкой реакции, провавлив которую выживший взорвет генератор, оповестив убийцу о местонахождении и откатив тем самым прогресс ремонта. Другой игрок, являющийся убийцей, должен находить, преследовать и убивать выживших путём повешения на крюк или своими руками (при определённых условиях, одним из которых является взятие подношения Memento mori). Для убийства необходимо повесить жертву трижды: при этом на первой стадии выживший можно попытаться спрыгнуть с крюка, а на второй должен проходить мини-игру на реакцию. Во время нахождения на крюке на 1 и 2 стадиях идет обратный отсчет, по окончании которого выживший переходит в следующую фазу. Выжившие могут снимать друг друга с крюков, обезвреживать и ломать крюки и ловушки, вытаскивать жертву из ловушек, лечить раненого без аптечки, а себя либо с аптечкой, либо с помощью навыков «Сам себе доктор», «Дар: круг исцеления» без аптечки.

Когда убийца приближается к выжившему, жертва слышит сердцебиение и устрашающую мелодию. Чем ближе убийца, тем быстрее бьётся сердце у выжившего, что даёт последнему возможность сбежать или спрятаться. Выжившие могут использовать различные объекты на карте — окна для быстрого прыжка, шкафы для маскировки, деревянные доски («паллеты», от ), которые можно скидывать, чтобы оглушить и тем самым замедлить маньяка. Убийца в свою очередь видит через всю карту взрыв от неудачной починки генератора, поломки активированного тотема, срабатывание ловушек и капканов, снятие выжившего с крюка, быстрые прыжки через окна и преграды, опрокидывания деревянных досок, быстрые прыжки в шкафчики и случаи с провалом проверки реакции. Контуры выживших и убийцы (так называемая «аура») при использовании определённых навыков и в некоторых ситуациях могут быть видимы через препятствия, иногда — по всей карте.

У каждого выжившего и убийцы есть три персональных навыка, связанных с их историями. Каждый убийца обладает своей особой силой (в дополнение к обычной атаке, одинаковой у всех убийц), меняющей геймплей — так, персонаж Охотник может ставить капканы, Чума — заражать выживших своей рвотой, Каннибал — резать бензопилой, и так далее. Персонажи прокачиваются в кровавой паутине (), тратя очки крови (основная игровая валюта) на получения предметов, навыков, улучшений и подношений Сущности. Подношения могут быть использованы только единожды и пропадают после игры в любом случае. Предметы, улучшения, подношения и навыки бывают 5 видов редкости — обычные, необычные, редкие, очень редкие, ультраредкие. Качество «Обучаемый» принадлежит только Навыкам. Начиная с 10 уровня, в кровавой паутине появляется сущность () — существо, которое берёт жертвоприношения убийц (конечности, которые протыкают жертву на крюке), она «съедает» некоторые узлы предметов/улучшений/подношений и навыков до того, как их получает игрок. Этот факт может использоваться игроком для ускоренного получения новых уровней. По достижении 50 уровня паутина сбрасывается, а игрок получает новый уровень престижа. За достижение 1-3 уровней престижа личные навыки данного персонажа добавляются в инвентарь всех других выживших или убийц, последующие уровни дают предметы кастомизации для данного персонажа (одежду, оружие и амулеты).

Разработка 
Информация об игре появилась в Steam 4 февраля 2016 года. На протяжении нескольких месяцев разработчики публиковали информацию об игре и скриншоты, а 31 мая 2016 года началось бета-тестирование. Оно продлилось до 12 июня 2016 года. Окончательно игра была выпущена 14 июня 2016 года.

19 июня 2019 года Behavior Interactive объявила о своём намерении выпустить бесплатную версию Dead by Daylight для iOS и Android. Была сформирована новая команда разработчиков, которая занялась оптимизацией игры для мобильных устройств. Игру первоначально планировалось запустить в 2019 году, однако разработчикам пришлось перенести релиз на 2020 год, сославшись на то, что им нужно больше времени для работы над ошибками и оптимизацией. 16 апреля 2020 года игра была выпущена на Android и iOS.

Дополнения

Главы

Дополнительный контент

Продажи 
Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет .

Оценки и мнения 

Игра Dead by Daylight получила положительные оценки игровых ресурсов. На сайте Metacritic версия игры для PC получила оценку в 71/100, версия для PlayStation 4 получила оценку 64/100, версия для Xbox One получила оценку 58/100.

Примечания

Ссылки 
 

Игры для Windows
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Многопользовательские онлайн-игры
Игры на движке Unreal Engine
Survival horror
Компьютерные игры 2016 года
Steam-игры
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Компьютерные игры-кроссоверы
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные Behaviour Interactive
Компьютерные игры, изданные Deep Silver
Компьютерные игры, изданные 505 Games
Кроссплатформенные компьютерные игры
Компьютерные игры о серийных убийцах